Girolamo Amati – liutaio italiano
 Girolamo Amati – scrittore italiano